Махендраварман (), в китайских источниках упоминается как Читрасена (, ) — правитель Ченлы (598—610).

Биография 

Сын Виравармана, брат Бхававармана I.

Именно его отец Вираварман избрал преемником. Однако он унаследовал престол от своего брата Бхававармана I, умершего в 598 году.

Расширял владения на севере, доходя до сердца Таиланда — Кхом Каена. Продолжал покорять Фунань.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в VI веке
Умершие в VII веке
Правители Ченлы
Правители Азии VII века